

Musica 
This Love – singolo dei Pantera
This Love – singolo dei Maroon 5
This Love – singolo delle The Veronicas
This Love – singolo di Angela Aki del 2006
This Love – brano di Taylor Swift del 2014
This Love (Taylor's Version) – singolo di Taylor Swift del 2022

Altro 
 This Love (Cet Amour-là) – film del 2001 diretto da Josée Dayan